Aequipecten är ett släkte av musslor som beskrevs av Fischer 1886. Aequipecten ingår i familjen kammusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kammusslor
Aequipecten